Лев Константинович Богдановский (20 сентября 1925, Рязань — 10 августа 2010, там же) — слесарь-инструментальщик Рязанского завода счётно-аналитических машин, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 

Фронтовик; участник Великой Отечественной войны.

После окончания войны — слесарь-инструментальщик на Рязанском заводе счётно-аналитических машин (ныне — ООО «ПРОСАМ»), на котором проработал свыше 46 лет. Первым на предприятии применил метод пластической деформации для изготовления рабочих частей пресс-формы, за своё изобретение был награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР.
С мая 1996 года на пенсии.

Скончался 10 августа 2010 года, похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани.

Награды и звания 
Герой Социалистического Труда (1971);
Лауреат Государственной премии СССР (5.11.1982);
Почётный гражданин Рязани (26.05.1988);
орден Ленина;
орден Октябрьской Революции;
орден Отечественной войны 2-й степени;
орден Трудового Красного Знамени;
 медали.

Ссылки

Примечания 

Слесари
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Почётные граждане Рязани
Машиностроители
Похороненные на Скорбященском кладбище
Рабочие СССР